Елена Чебанкова () — британский политолог. Профессор (Reader in politics) факультета социологии, политологии и международных отношений университета Линкольн (Англия). Ведущий специалист университета по изучению политических процессов, происходящих в России.

Биография 
Получила степень доктора философии в Королевском колледже, Кембриджа в ноябре 2004 года. Тема докторской диссертации «Влияние федеральных реформ Путина на центрально-региональные отношения». В ней рассматривается реструктуризация системы федерального устройства России под управлением Владимира Путина.

Карьера 
Координировала курс Российской Политики и Общества на факультете Социальных и Политических Наук, Университета Кембриджа. С октября 2006 года состояла младшим научным сотрудником в Линакр колледже в Оксфорде.

Статьи 
Журнал «Политическая наука»
Этнотерриториальные проблемы России: вопросы и парадигмы

Научные публикации 
 Elena Chebankova, Civil Society in Putin’s Russia, Routledge, 2013 ISBN 1136679952
 Vladimir Putin: making of the national hero
Elena Chebankova, Political Ideologies in Contemporary Russia, McGill-Queen's University Press, 2020 ISBN 9781138993686 https://www.mqup.ca/political-ideologies-in-contemporary-russia-products-9780228003410.php
Elena Chebankova, Russia's Federal Relations: Putin's Reforms and Management of the Regions, Routledge, 2013 ISBN 9780228003410 https://www.routledge.com/Russias-Federal-Relations-Putins-Reforms-and-Management-of-the-Regions/Chebankova/p/book/9781138993686
Elena Chebankova and Piotr Dutkiewicz (eds), Civilizations and World Order, Routledge, 2021 ISBN 9780367421694
 Contemporary Russian conservatism. Post-Soviet Affairs. ISSN: 1060-586X
 Vladimir Putin: making of the national hero. E-International Relations. ISSN: 2053-8626
 Competing ideologies of Russia’s civil society. Europe-Asia Studies, 67 (2). pp. 244—268. ISSN: 0966-8136
 Contemporary Russian liberalism. Post-Soviet Affairs, 30 (5). pp. 341—369. ISSN: 1060-586X
 Russia’s fundamental conservatism: in search of modernity. Post-Soviet Affairs, 29 (4). pp. 287—313. ISSN: 1060-586X
 Contemporary Russian multiculturalism. Post-Soviet Affairs, 28 (3). pp. 319—345. ISSN: 1060-586X
 State-sponsored civic associations in Russia: systemic integration or the ‘war of position’?. East European Politics, 28 (4). pp. 390—408. ISSN: 2159-9165
 Russia’s ethnoterritorial problems: questions and paradigms. Politicheskaia Nauka (4). pp. 120—143. ISSN: 1998—1775
 The State and the public sphere in Russia. Demokratizatsiya: the Journal of Post-Soviet Democratization, 19 (4). pp. 317—342. ISSN: 1074-6846
 Public and private cycles of socio-political life in Putin’s Russia. Post-Soviet Affairs, 26 (2). pp. 121—148. ISSN: 1060-586X
 Business and politics in Russia’s regions. The Journal of Communist Studies and Transition Politics, 26 (1). pp. 25-54. ISSN: 1352-3279
 The evolution of Russia’s civil society under Vladimir Putin: grounds for optimism or a cause for concern?. Perspectives on European Politics and Society, 10 (3). pp. 394—414. ISSN: 1570-5854
 Russia’s non-covenantal federalism: past and present. The Journal of Church and State, 51 (2). pp. 312—340. ISSN: 0021-969X
 Adaptive federalism and federation in Putin’s Russia. Europe-Asia Studies, 60 (6). pp. 995—1015. ISSN: 0966-8136
 Implications of Putin’s regional and demographic policies on the evolution of inter-ethnic relations in Russia. Perspectives on European Politics and Society, 8 (4). pp. 439—459. ISSN: 1570-5854
 Putin’s struggle for federalism: structures, operations and the commitment problem. Europe-Asia Studies, 59 (2). pp. 230—279. ISSN: 0966-8136
 The unintended consequences of gubernatorial appointments in Russia, 2005-6. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 22 (4). pp. 457—484. ISSN: 1352-3279
 The limitations of central authority in the regions and the implications for the evolution of Russia’s federal system. Europe-Asia Studies, 57 (7). pp. 933—949. ISSN: 0966-8136

Ссылки 
 https://doc-research.org/2019/09/reimagining-hegemonies/
 https://doc-research.org/2018/11/western-liberalism-conservatism-international-hegemony/
 https://www.youtube.com/watch?v=x8N4zSxuK9I

Родившиеся в 1973 году
Политологи Великобритании
Политологи РФ